Закатемпа има више значења:

 Закатемпа (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закатемпа (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатемпа (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику